Martin Nyström kan syfta på:

 Martin Nyström (musikkritiker) (född 1955)
 Martin Nyström (politiker) (1845–1916), ämbetsman och politiker